Канче́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Канчели, Александр Иванович (1878—1948) — грузинский советский юрист и литератор.
 Канчели, Гия Александрович (1935—2019) — грузинский композитор и педагог.
 Канчели, Нодар Вахтангович (1938—2015) — советский и российский архитектор, инженер-конструктор.